rujnica (gljiva)

Hrvatska:
 Rujnica (planina), planina iznad Kule Norinske kod Metkovića
 Podrujnica, mjesto u općini Kula Norinska

BiH:
 Rujnica (Cazin, BiH), naselje u općini Cazin
 Rujnica (Zavidovići, BiH), naselje u općini Zavidovići